Bisgård kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Bisgård (Ringkøbing-Skjern Kommune) – en bebyggelse i Egvad Sogn, Ringkøbing-Skjern Kommune
 Bisgård (Malling Sogn) – en bebyggelse i Malling Sogn, Aarhus Kommune
 Bisgård (Onsbjerg Sogn) – et ejerlav og en landbrugsejendom i Onsbjerg Sogn, Samsø Kommune